Serenissima Repubblica è un termine nato in analogia con il titolo di altezza serenissima e usato da alcune Repubbliche storiche per mostrare, già nel nome, la propria sovranità.

Correntemente il nome è usato per riferirsi alla Serenissima Repubblica di San Marino (benché il nome ufficiale dello stato sia Repubblica di San Marino). Storicamente, per antonomasia, la Serenissima è la Repubblica di Venezia. Comunque tale titolo venne portato anche da Genova, conosciuta più frequentemente come la Superba, da Lucca e dalla Confederazione polacco-lituana, una monarchia elettiva ufficialmente denominata "Serenissima Rzeczpospolita di Polonia".

Note

Voci correlate 
Altezza serenissima

Forme di governo